Telepathic with the Deceased è il terzo album in studio del progetto musicale black metal statunitense Xasthur, pubblicato nel 2004.

Tracce

Collegamenti esterni